Augustin de Loynes (1743-1808), homme politique et militaire français ;
 François-Célestin de Loynes de La Coudraye (1743-1818), marin, écrivain et homme politique français ;
 Alphonse-Denis de Loynes (1803-1876), haut fonctionnaire et personnalité politique français ;
 Marie-Anne de Loynes (1837-1908), sa bru, salonnière française.